Phoibe (Oudgrieks: ) of Phoebe (gelatiniseerd) is een figuur uit de Griekse mythologie. Phoibe is een dochter van Ouranos en Gaia en een der Titanen. Zij wordt genoemd als eerste bezitster van het orakel van Delphi. Dit orakel zou op het middelpunt van de platte aarde staan (omphalos). Phoibe zou de profetische stem van haar eigen moeder Gaia zijn, net zoals haar echtgenoot en broer Koios dat van hun vader (de Hemel) was.
Van Eurynome kreeg Phoibe de macht over de maan, tezamen met Atlas.

Oorsprong en nakomelingen 
Als Titanide is Phoibe de dochter van Ouranos en Gaia. Samen met Koios kreeg ze twee dochters; Asteria en Leto, die de twee takken van de voorspelling voorstellen. Asteria en haar dochter Hekate staan voor de voorspellende gaven van de nacht en dood, terwijl Leto en haar zoon Apollon heersen over de voorspellende gaven van het licht en de hemel. Homeros noemt Leto de meest glorieuze dochter van Koios.

Naamgenoten in de mythologie 
In sommige bronnen wordt een Phoibe genoemd als dochter van Leda. Zij is dan een zuster van Helena en Klytaimnestra. Verder komt er nog een Phoibe voor als een van de Heliaden. Phoibe werd ook genoemd als priesteres van Athene, haar zuster was Hilaeira, een priesteres van Artemis. Zij werden Leukippiden genoemd, als dochters van Leukippos, een zoon van Gorgophone. Leukippe is ook een naam voor Demeter.

Stamboom

Noten 

Titaan
Maanverering